Фрумсон — фамилия:

 Фрумсон, Арон Абрамович (1886—1954) — российский социал-демократ.
 Фрумсон, Нохим Абрамович (сценический псевдоним Николай Ростовский, 1873—1949) — русский и советский оперный певец.